

Sigle 
 Human Machine Interface – interfaccia uomo-macchina

Codici 
 HMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hami (Cina)
 hmi – codice ISO 639-3 della lingua huishui hmong settentrionale